Kalampaka kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Kalampaka, kommun, Thessalien, Trikala, 
 Kalampáka, kommunhuvudort, Thessalien, Trikala,